фаза (стадія) Фаза, частина будь-якого процесу дії, незалежно від періодичності його, але такого, що має ознаки завершеності саме на такому етапі. Це стосується усіх фізичних, хімічних та біологічних природних процесів, а не тільки тригонометричних, що виникли лише 300 років тому. Термін Фаза, означає відокремлений процес, що надалі не повториться, але має значення у загальному розвитку, наприклад; Фаза стану Землі такої-то ери, що означає початок, розвиток та припинення цієї фази.
 фаза (коливання) 
 фаза термодинамічна
 фаза (електротехніка)
 фаза місяця
 Фаза (металознавство) — однорідна за складом і будовою частина сплаву, яка відокремлена від інших частин поверхнями поділу. Фазами є рідина й сполуки в твердому стані, наприклад, ферит, аустеніт, цементит у сплавах заліза з вуглецем.
 фаза (фізична хімія)
 дисперсна фаза
 фазовий аналіз
 фазовий перехід